Дерри:
 Дерри — город в северо-западной части Ольстера (Северной Ирландии).
 Дерри — городок в графстве Рокингхэм, штат Нью-Гэмпшир, США.
 Дерри — аэропорт в Дерри, Северная Ирландия.
 Дерри — район в графстве Лондондерри, главное управление которого расположено в городе Дерри.
 Дерри — вымышленный город, придуманный американским писателем Стивеном Кингом.
 Дерри — река на юго-востоке Ирландии в графствах Карлоу, Уиклоу и Уэксфорд.
 Дерри Сити — североирландский футбольный клуб, выступающий в чемпионате Ирландии.
 Дерри, Шон (род. 1977) — английский футболист и футбольный тренер.

См. также 
 Лондондерри (значения)
 Дери